J11 ou J-11 peut faire référence à :
 Balise routière de renforcement permanent d'un marquage en France ;
 Grippe, avec virus non identifié, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Bramble (J11), un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 J11, en informatique, un code d'erreur de connexion ;
 Pyramide pentagonale gyroallongée (J11), une figure géométrique ;
 Shenyang J-11, un avion de chasse chinois.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres